Challes (Sarthe), een gemeente in Frankrijk
 Challes (Luik), een deelgemeente van Stavelot
 Challes, een gevlochten broodsoort dat door Joden op sjabbat wordt gegeten.

zie ook:
 Challes-la-Montagne, Ain
 Challes-les-Eaux, Savoie